Amor Hakkar (1958-), réalisateur algérien.
 Lazhar Hakkar (1945-2013), artiste peintre algérien.
 Morrade Hakkar (1972-), boxeur français.
Patronyme algérien